Jair Eduardo Angier Lagos (Chillán, 26 de mayo de 1986) actor chileno de cine teatro y televisión, además director de teatro. A partir del año 2016 se dedica a desarrollar su carrera actoral. Desde 2020 dirige la compañía teatral "Estudio 17" en conjunto con la actriz Gabriella Carvajal.

Biografía 
Hijo de padres separados fue criado por su madre Katerine Lagos Gutierrez y su familia. Cursó la enseñanza básica y secundaria en su ciudad natal y, a los 14 años, comenzó a formarse en las distintas ramas del arte, principalmente artes circenses, dibujo y pintura.

Desde  2005, a los 18 años, tuvo su primer acercamiento al teatro, participando de talleres de Teatro Clown en Bariloche, Argentina. A su regreso a Chillán, trabajó en pubs y restaurantes realizando intervenciones cómicas. El éxito de sus presentaciones le llevará a una gira por por diferentes ciudades del país.

En 2010 se radicó en Valparaíso para estudiar Circo-Teatro, Danza-teatro cn el Centro Cultural Balmaceda Arte Joven. Con el desarrollo del Plan Acciona del MINEDUC, es contratado como monitor tallerista para dar clases en colegios básicos de la región.

Entre 2012 -2014 se desempeñó como conductor  y animación  de eventos y  espectáculos. Para 2014 emigra a Santiago, donde tuvo sus primeras apariciones en televisión, trabajando de extra en diferentes producciones nacionales. Comenzó su formación actoral profesional en la Escuela Teatro Imagen de Gustavo Meza Wevar. Entre sus profesores se encontraban la actriz y directora chilena Elsa Poblete quien será su mentora en el arte teatral.

En 2015, trabajó como actor en el área audiovisual en cine y televisión, como la teleserie Pituca sin lucas y el programa Teatro en Chilevisión, llegando a ser el primer socio de Chile Actores de su promoción. Luego en 2017, ingresa a trabajar como asistente de Dirección y técnico a cargo de iluminación de Gustavo Meza en la Compañía Teatro Imagen. Desde 2019 participa como protagonista de la película "Dubois" de la Compañía audiovisual "Letra Mágica"

Para 2020 continúa desarrollando su carrera actoral en el área audio visual y  es el director de la Compañía Teatral Estudio 17 con la cual se encuentran con temporadas con el montaje “Farfalla”.

Filmografía

Televisión

Teatro

Referencias 

Actores de teatro de Chile
Actores de televisión de Chile
Actores de cine de Chile
Nacidos en Chillán